Wozy:

 Wozy – osiedle w rejonie ponyrowskim obwod kurskiego w Rosji
 Wozy – stacja moskiewskiej kolei żelaznej na linii Moskwa – Tuła – Orzeł – Kursk – Biełgorod.
 Wozy – liczba mnoga od wóz